Strop (beulsknoop)
 Kabelstrop
 Rondstrop
 Gouden Strop, prijs voor de beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige spannende roman